Батиевский — русская фамилия; имеет женскую форму Батиевская.

Известные носители 
 Батиевский, Алексей Михайлович (1921—2012) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Батиевский, Яков Яковлевич (1831—1889) — русский генерал-майор, участник Кавказских походов.